Il doppio dell'Open Harmonie Mutuelle 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Laurynas Grigelis e Rameez Junaid erano i detentori del titolo, ma Grigelis quest'anno non ha partecipato.

Junaid ha partecipato con Dustin Brown, ma ha perso in semifinale contro Jesse Huta Galung e Konstantin Kravčuk.

Jesse Huta Galung e Konstantin Kravčuk hanno perso in finale 3–6, 6–4, [7–10] contro Tomasz Bednarek e Andreas Siljeström.

Teste di serie

  Dustin Brown /  Rameez Junaid (semifinali)
  Jamie Delgado /  Igor Zelenay (semifinali)

  Tomasz Bednarek /  Andreas Siljeström (Campioni)
  Martin Fischer /  Mateusz Kowalczyk (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Open Harmonie Mutuelle 2013
ATP Challenger Tour 2013